van Robbroek (huis)
 Ridder Jan I van Robbroek - schepen en rentmeester van Mechelen
 Ridder Jan II van Robbroek - schepen en schout van Mechelen
 Ridder Hendrik II van Robbroek - schepen en schout van Mechelen
Ridder Hendrik I van Robbroek - schepen en rentmeester van Mechelen